Endre Kiss (ur. 1937) – węgierski skoczek narciarski
 Endre Kiss (ur. 1947) – węgierski filozof, wykładowca
 Endre Kiss (1947–2006) – węgierski judoka, olimpijczyk
 Endre Kiss (ur. 1970) – węgierski muzyk, perkusista zespołu Hooligans
 Endre Beleznay, wł. Endre Kiss (ur. 1971) – węgierski aktor